В одиночному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Беттіну Бюнге 6-3, 3-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Сью Баркер (півфінал)
 Відсутня
  Гана Мандлікова (Переможниця)
 Відсутня

 Відсутня
 Беттіна Бюнге (фінал)
 Рената Томанова (півфінал)
 Шерон Волш (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sydney International